En Pologne, Wrzosy peut faire référence à : 

 Wrzosy, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Wrzosy, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Wrzosy, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Wrzosy, un village de la voïvodie de Łódź,
 Wrzosy, un village de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Wrzosy, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Wrzosy, un village du powiat de Gliwice de la voïvodie de Silésie,
 Wrzosy, un village de la gmina de Popów de la voïvodie de Silésie,
 Wrzosy, un village de la gmina de Przystajń de la voïvodie de Silésie.